Нарочанская улица  — название улиц в разных городах бывшего СССР.

Белоруссия 
 Нарочанская улица — улица в Минске.

Россия 
 Нарочанская улица — улица в Томске.